Alessia La Monica – doppiatrice italiana
 Aniello La Monica – mafioso italiano
 Gino La Monica – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano